Nygmatonchus är ett släkte av rundmaskar. Nygmatonchus ingår i familjen Chromadoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Nygmatonchus